ADVA steht für:
 Automatisierte Datenverarbeitungsanlage, Hardware, im Sprachgebrauch der Wirtschaftswissenschaften
 ADVA Optical Networking, deutsche IT-Firma

ADVA